Carlos Estuardo (Palacio de St. James, Londres,  - ibídem, ) fue el tercero de los siete hijos, así como el segundo de los dos hijos varones, del matrimonio entre Jacobo, duque de York —más tarde conocido como Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia— y María de Módena. Fue intitulado como duque de Cambridge, pero la concesión nunca se hizo de manera formal, ya que falleció joven.

Biografía 
Al momento de su nacimiento en el Palacio de St. James, Charles era el segundo hijo con vida de Jacobo y María, ya que, Catalina Laura, su hermana, había fallecido un año antes. Otra hermana suya, Isabella, una año mayor que Carlos, falleció a los cuatro años de edad en 1681. Cuando Carlos nació, su tío Carlos II de Inglaterra no tenía ningún hijo legítimo y su reina consorte, Catalina de Braganza estaba a punto de alcanzar la edad de cuarenta años, por lo que estaba bastante claro que no iba a tener ningún hijo y que el duque de York le sucedería en el trono como rey.

El recién nacido Carlos era el sucesor del trono, ya que todos los hijos que Jacobo había tenido con su primera mujer, Ana Hyde, habían fallecido. La posibilidad de que Carlos fuera coronado rey causó gran preocupación entre la mayoría de la población de Inglaterra y Escocia, ya que esta quería un monarca protestante, mientras que tanto Jacobo como María eran católicos. Al igual que muchos de sus hermanos y hermanas, el duque vivió poco más de un mes, ya que falleció el día 12 de diciembre del mismo año en que había nacido. No obstante, las creencias religiosas les costaron sus coronas a sus padres. Carlos fue enterrado en la abadía de Westminster el 13 de diciembre de 1677. Su hermano pequeño fue Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, el Viejo Pretendiente.

Armas 
Durante su corta vida, Carlos talló un escudo de armas, como nieto del soberano británico. Este era igual que el del reino, pero se diferenciaba gracias a un lambel de argén de cinco puntos de armiño.

Ancestros y sucesión

Referencias

Citas

Bibliografía

Enlaces externos 
 

Personas de Londres
Estuardo, Carlos
Niños fallecidos
Casa de Estuardo
Nobles de Inglaterra del siglo XVII
Hijos de Jacobo II de Inglaterra